Nanning bezeichnet:

 Nanning (南宁市), Stadt im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Nanning (Qilin) (南宁街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qilin in der chinesischen Provinz Yunnan

Nanning ist der Name von:

 Barbara Nanning (* 1957), niederländische Künstlerin
 Frederik Willem Nanning (1892–1958), niederländischer Schachkomponist